<p align="justify">Neste artigo encontram-se as principais informações sobre as edições do tradicional concurso Rainha Internacional da Pecuária (em português para Reinado Internacional de la Ganadería) realizado anualmente em Montería, na Colômbia com participação assídua de cerca de dez países.

2008

Colocações

2009

Colocações

2010

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Corpo: Katerine Ramírez (República Dominicana)

 Melhor Cabelo: Katerine Ramírez (República Dominicana)

 Melhor em Fandango: Karinell Suárez (Venezuela) 

 Rainha da Polícia: Katerine Ramírez (República Dominicana)

2011

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Rosto: Catherine Pugliese (Venezuela) 

 Melhor Cabelo: Mariana Moya (Costa Rica) 

 Melhor em Fandango: Paola Casilla (República Dominicana)

2012

Colocações

Premiações Especiais 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Rosto: María José Brito (Venezuela)

 Melhor Cabelo: Kenia Mirel Brack (Peru)

 Melhor Sorriso: Giselle Vásquez (República Dominicana)

 Melhor em Fandango: María José Brito (Venezuela)

2013

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Rainha da Polícia: Stefanía Belén (Argentina) 

 Rainha da Imprensa: Karina Ramos (Costa Rica)

2014

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano: 

 Miss Fotogenia: Kelin Rivera Kroll (Peru)

 Rainha da Polícia: Kelin Rivera Kroll (Peru)

 Melhor Rosto: Kelin Rivera Kroll (Peru)

 Melhor Cabelo: Kelin Rivera Kroll (Peru)

2015

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Corpo:  Elisa Freitas (Brasil)

 Melhor Rosto: Elisa Freitas (Brasil)

 Melhor Cabelo: Mónica Zamora (Costa Rica)

 Melhor Traje Típico: Daiana Limanovsky (Argentina)

 Melhor em Fandango: Elisa Freitas (Brasil)

 Rainha da Polícia: Janice Baluarte (Peru)

2016

Colocações

Premiações Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Corpo: Ana Isabel Cóchez (Panamá) 

 Melhor Cabelo: Lena Diab (Estados Unidos) 

 Rainha da Polícia: Maria Soledad Sánchez (Equador)

 A Melhor em Fandango: Kelly Avila Mora (Costa Rica)

 Melhor Traje Fantasia: Ana Isabel Cóchez (Panamá)

2017

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Melhor Rosto: Sónia Luna (Equador)

 Melhor Corpo: Andréa Quintero (Colômbia) 

 Melhor Cabelo: Jennifer Escobar (Guatemala)

 Rainha da Polícia: Kelly Sendy (Brasil) 

 A Melhor em Fandango: Gioconda Mory (Peru)

 Melhor Traje Fantasia: Sónia Luna (Equador)

2018

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 Rainha da Polícia: Amanda Brenner (Brasil) 

 Melhor Rosto: Sandra Bohórquez (Colômbia) 

 Melhor Corpo: Sandra Bohórquez (Colômbia) 

 Melhor Cabelo: Chanel Maercado (República Dominicana) 

 Melhor em Fandango: Carmen Cedeño (Panamá) 

 Melhor Traje Fantasia: Carmen Cedeño (Panamá)

2019

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram dados os seguintes prêmios este ano:

 O Mais Belo Rosto: Maria Fernanda Bautista (Venezuela)

 O Mais Belo Cabelo: Joanna Camargo (Brasil) 

 O Mais Belo Corpo: Laura Linares (Colômbia)

 Rainha Ambiental: Laura Linares (Colômbia)

 Rainha da Polícia: Paula Cedeño (Equador)

 Melhor em Fandango: Ana Gabriela Correa (Panamá)

 Melhor Traje Fantasia: Paula Cedeño (Equador)

Referências 

Concursos de beleza do Brasil
Listas de concursos de beleza